Фамилия восточно-европейского происхождения.

Известные носители:
 Венский, Бен-Цион — израильский историк, специалист по истории британского мандата в Палестине.
 Венский, Евгений Осипович (настоящая фамилия Пяткин) (1885—1943) — русский и советский поэт, сатирик, пародист. Репрессирован.
 Венский, Томас (род. 1950) — американских католический прелат, архиепископ Майами.
 Венский, Эдуард (род. 1977) — белорусский волейболист, чемпион Финляндии 2012 и 2014 годов в составе команды «Vammalan Lentopallo».